Клори́нда (Ли́нда) Фиоренти́но (; род. , по другим данным — 9 марта 1960 года) — американская киноактриса, наиболее известная своими ролями в фильмах «Люди в чёрном», «Догма», «После работы» и «Последнее соблазнение».

Биография 
Линда Фиорентино родилась 9 марта 1958 года в Филадельфии в семье итальянского иммигранта. Окончила Rosemont College. Училась в Нью-Йоркском Международном Центре Фотографии. Дебютировала в кино в 1985 году.

В 1992—1993 годах была замужем за режиссёром и сценаристом Джоном Байрамом.

Фильмография

Номинации и награды 
 1995 — премия «Независимый дух» в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Последнее соблазнение».
 1995 — номинация на премию «BAFTA» в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Последнее соблазнение».
 1998 — номинация на премию «Спутник» в категории «Лучшая актриса второго плана — комедия или мюзикл» за роль в фильме «Люди в чёрном».

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Роузмонтского колледжа